

Мілевко — село в гміні Нове Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Мілевко — село в гміні Завідз Серпецького повіту Мазовецького воєводства